UK, Uk, ili uk ima više značenja:

Skraćenice 
 UK, skraćenica za Ujedinjeno Kraljevstvo;
 .uk, najviši Internet domen za Ujedinjeno Kraljevstvo;
 uk, ISO 639-1 kod za ukrajinski jezik;

Reke 
 Uk (pritoka Sima), reka u Baškiriji i Čeljabinskoj oblasti;
 Uk (pritoka Tobola), reka u Tjumenskoj oblasti;
 Uk (pritoka Ohotskog mora);

Naseljena mesta 
 Uk (Irkutska oblast), naseljeno mesto u Irkutskoj oblasti;
 Uk (Čeljabinska oblast), naseljeno mesto u Čeljabinskoj oblasti;

Pismo 
 Uk (ćirilica), slovo u nekim ćirilicama.